Eisingen névvel a következő cikkek találhatók:
Eisingen (Enzi járás), település Németországban, Baden-Württenbergben
Eisingen (Bajorország), település Németországban, Bajorországban